Piantanida ist der Familienname von: 

 Gaetano Piantanida (1768–1836), italienischer Komponist 
 Giorgio Piantanida (* 1967), italienischer Skirennfahrer
 Nicholas Piantanida (1932–1966), US-amerikanischer Fallschirmspringer